Штельмахер ()  — «колесник» (от Stelle «место» и Macher «делатель» (от Machen «делать»)) — немецкая фамилия.

Известные носители 
Штельмахер, Янис Александрович (1893--1941) — латышский националист, основатель Объединённой Латвийской национал-социалистической партии (1932).
Штельмахер, Бернд (род. 1944) — немецкий математик.
 Штельмахер, Дитер (род. 1939) — немецкий филолог.
 Штельмахер, Роберт (род. 1974) — латышский баскетболист.